US Open 2017 a fost cea de-a 137-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 28 august – 10 septembrie 2017, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Stan Wawrinka și Angelique Kerber au fost campionii en-titre la simplu masculin și feminin. Niciunul nu a reușit să-și apere titlul, Wawrinka s-a retras înainte de începerea turneului din cauza unei accidentări la genunchi care i-a încheiat sezonul, în timp ce Kerber a pierdut în primul tur în fața japonezei Naomi Osaka.

Campioni
Simplul masculin a fost câștigat de favoritul nr.1 Rafael Nadal, care a câștigat cel de-al 16-lea titlu de Grand Slam și al treilea la US Open.	A fost primul său titlu pe suprafață dură din ianuarie 2014.

La simplu feminin, americanca Sloane Stephens a câștigat primul ei titlu de Grand Slam la doar două luni după o pauză de aproape un an din cauza unei accidentări. Stephens a devenit a doua jucătoare din Era Open care nu a fost cap de serie și a câștigat US Open, după Kim Clijsters în 2009. Stephens a jucat în finală cu o altă americancă, Madison Keys, aceasta fiind prima finală feminină americană de la US Open din 2002 și a doua oară în ultimii trei ani când finala a prezentat două finaliste de simplu din aceeași țară.

Dublu masculin a fost câștigat de perechea olandezo-română Jean-Julien Rojer și Horia Tecău, acesta fiind cel de-al doilea titlu al lor de Grand Slam, după triumful de la Wimbledon 2015.

Dublul feminin a fost dominat de a doua perechea taiwanezo-elvețiană, Chan Yung-jan și Martina Hingis. Au câștigat primul lor titlu comnun de Grand Slam. Pentru Hingis a fost al 13-lea Grand Slam la dublu feminin.

Competiția mixtă a fost dominată de perechea elvețiano-britanică, Martina Hingis și Jamie Murray. Pentru Murray a fost al treilea titlu de Grand Slam la această categorie, iar pentru Hingis al șaptelea.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Scaun cu rotile

Juniori

Premii în bani
Premiile totale în bani pentru US Open 2017 au fost de 50,4 milioane de dolari, o creștere cu 3,7% față de același total de anul trecut. Din acest total, un record de 3,7 milioane de dolari este destinat campionilor la simplu și feminin, care a crescut la 7,5% față de anul trecut. Acest lucru a făcut ca US Open să fie cel mai profitabil și cel mai bine plătit Grand Slam de tenis din lume, depășind Wimbledon în fondul total de premii în bani. Premiile în bani pentru turneul de calificare la US Open au crescut, de asemenea, cu 49,2%, la 2,9 milioane de dolari. Premiul total pentru evenimentele de tenis în scaun cu rotile a fost de 200.000 USD.

Note

2017
2017 în tenis
2017 în Statele Unite ale Americii